Пит Сампрас је по четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Седрика Пиолина резултатом 6-4, 6-2, 6-4.

Носиоци 

  Пит Сампрас (победник)</li>
  Горан Иванишевић (друго коло)</li>
  Јевгениј Кафељников (четврто коло)</li>
  Рихард Крајичек (четврто коло)</li>
  Мајкл Ченг (прво коло)</li>
  Томас Мустер (одустао)</li>
  Марк Филипусис (прво коло)</li>
  Борис Бекер (четвртфиналиста)</li>
  Марсело Риос (четврто коло)</li>
</ol>

  Карлос Моја (друго коло)
  Густаво Киртен (прво коло)
  Патрик Рафтер (четврто коло)
  Андреј Медведев (треће коло)
  Тим Хенман (четвртфиналиста)
  Вејн Фереира (треће коло)
  Петр Корда (четврто коло)
  Јонас Бјеркман (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту ATPworldtour.com

Вимблдон 1997.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1997.